Der DFB-Pokal der Frauen 1994 wurde von Grün-Weiß Brauweiler gewonnen. Für Brauweiler war es der zweite Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Im Finale wurde der TSV Siegen mit 2:1 geschlagen. Überraschungsmannschaften war der Zweitligist Polizei SV Rostock und der spätere Bundesliga-Absteiger TSV Battenberg, die beide das Viertelfinale erreichten.

Teilnehmer 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern kennzeichnen die Tore im Elfmeterschießen.

1 Sieg im Elfmeterschießen2 Sieg nach Verlängerung

1. Runde 
Gespielt wurde vom 7. – 11. August 1993.

|}

2. Runde 
Gespielt wurde am 28. und 29. August 1993.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 7. November 1993.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 28. November 1993 und am 13. Februar 1994.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 20. April 1994.

|}

Finale

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 239.

1993
Fußballsaison 1993/94